Fogarasi Gergely (1977. június 28. –) Budapesten élő alkotóművész.

Pályáját gyermekszínészként kezdte. A Cilinder Gyerekszínpad után a Földessy Margit Színjáték- és Drámastúdióban (1986-1992) tanult. Szinkronszerepei mellett játszik a Vígszínház, a Pesti Színház és az Egyetemi Színpad előadásaiban is. Filmekben, tévéjátékokban, reklámfilmekben is dolgozott. Rövid ideig a MOST című ifjúsági televíziós műsort is vezette.

Az általános iskolát az 1990-1991-es tanévben Angliában, Londonban fejezte be. A gimnáziumot irodalom-dráma szakon a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 1991-1993, illetve a Szabó Ervin Gimnázium 1993-1995) végezte el.

A Színház- és Filmművészeti Főiskola, (1996-1997), majd a Janus Pannonius Tudományegyetem (1997-1999) után az Eötvös Loránd Tudományegyetemre járt (1999-2003), ahol végül is diplomázott. Diplomamunkáját a XXI. századi magyar színház útjairól, esélyeiről és jövőképéről írta. Dráma-pedagógiai oklevelet szerzett.

Első rendezésével diákszínjátszó fesztiválokon, majd a Szkéné Színházban mutatkozott be. Az 1997-1998-as évadban tagja volt a Radnóti Színház társulatának. 2000 óta a színészet mellett film- és színházi rendezőként is dolgozik, versei mellett forgatókönyvíróként is jegyzik.

Festőként metafizikus és hagyományos technikájú képeket fest, munkáival önálló és csoportos kiállításokon is megjelent már. Alkotásaira jellemző az átjárhatóság. Témáiban az idő privát érzékelésével, az emberi viszonyok érzelmi és érzéki egymásra hatásával, és magának az alkotásnak értelmével foglalkozik.

Filmjei

Rendezések 
ISBN                                                                                       (1998) experimental film
MEETING POINT                                                                   (2000) experimental film
FELVONÁSI TÜNET / HOISTING SYMPTOM                       (2003) experimental film
KAMU / DOUBLESPEAK                                                       (2004) experimental film
Csöpp szívem / TINY STRANGER                                       (2005) tv-film
KÉPLET  / ILLUSINATION                                                     (2005) shortfilm
ZANZA / MEDLEY                                                                  (2006) documentary film
ORA / ORA                                                                             (2006) shortfilm
UTÓIRAT / POSTSCRIPT                                                      (2006) shortfilm
ANNO / ANNO                                                                        (2007) animation film
JAMAIS VU / JAMAIS VU                                                      (2008) tv-film
VERA, VERÁM, VERUSA / VERA, MYVERA, VERUSHA     (2009) feature film
ORDO AD CHAOS / ORDO AD CHAOS                                (2010) shortfilm
+36                                                                                          (2011) shortfilm
TÍZ KICSI MÓKUS / TEN LITTLE SQUIERRELS                   (2013) shortfilm
VIOLINES / VIOLINES                                                            (2015) tv-film
TESSÉK! / ACTION!                                                                (2016) shortfilm
VÍZRAJZ / WATER DRAW                                                       (2017) experimental film
TAVALY MINIMUM PARTYN                                                    (2018) shortfilm
HUNGARIKUMOK NYOMÁBAN                                              (2019-2020) document series
A GYAKORNOK / THE TRANIEE                                             (2020) tv-film
HÁZAK KÖZTI HELYEK / SPACES BETWEEN HOUSES       (2021) shortfilm
MAMA? / MOTHER?                                                                 (2021) animation film
MINIMUM TREMENDUM                                                         (2022) experimental 3D film

Források

Külső hivatkozások
  
 Hivatalos honlap 
  
 Archív honlap 
 Mennyország két oldalról

Galéria 

Magyar filmrendezők
1977-ben született személyek
Élő személyek